Špalíček může být:
 malý špalek
 malá, ale tlustá kniha, zpravidla lidové čtení, zpěvníky či modlitební knížky, a na základě tohoto významu:
 Špalíček (Martinů), balet Bohuslava Martinů z roku 1933
 Špalíček (film), český film z roku 1947
 Špalíček veršů a pohádek, kniha dětské poezie Františka Hrubína z roku 1957
 Valašský špalíček, hudební festival konaný ve Valašském Meziříčí od roku 1983
 soubor budov zpravidla středověkého původu uprostřed náměstí:
 Velký Špalíček a Malý Špalíček – v Brně
 Špalíček (Cheb) – v Chebu
 Špalíček (Kouřim) – v Kouřimi
 Krecl (též Špalíček) – v Jihlavě